El evento sable individual masculino de esgrima olímpica, se celebró el 29 de julio en el Centro de Exposiciones ExCeL al este de Londres.

Áron Szilágyi de Hungría ganó la medalla de oro, superando al italiano Diego Occhiuzzi en la final, mientras que Nikolay Kovalev se llevó el bronce.

Horario 
Todas las horas están en horario de verano  (UTC+1)

Resultados

Final

Primera parte

Sección 1

Sección 2

Segunda parte

Sección 3

Sección 4

Referencias

sable masculino